A vadmacska vagy vadmacskák a következőket jelentheti:

Biológia:
 Vadmacskák (latinul: felis), a ragadozók rendjébe, macskafélék családjába tartozó nem
 vadmacska (Felis silvestris), a fenti nembe tartozó faj

Művészet:
 Vadmacskák (Wildcats), 1986-os amerikai filmvígjáték, rendezte Michael Ritchie, főszereplő Goldie Hawn
 Vadmacskák (Hellcats), 2010–2011 között kibocsátott amerikai tévésorozat, rendezte Kevin Murphy
 Vadmacskák együttes: 1972-ben alakult magyar női rockzenekar

Jegyzetek